Chatenet bzw. Châtenet steht für

 Chatenet, Gemeinde im französischen Département Charente-Maritime
 Pierre Chatenet (1917–1997), französischer Politiker
 Louis George Chatenet, französischer Unternehmer
 Automobiles Chatenet, durch Louis George Chatenet 1984 gegründete Automobilfirma
 Azat-Châtenet, Gemeinde im Département Creuse, Frankreich

Siehe auch:
 Châteney
 Chatenay
 Automobiles Chatenet